Кубок португальської ліги 2019—2020 — 13-й розіграш Кубка португальської ліги (також відомий як Таша да Ліга). Титул вдруге здобула Брага.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 липня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 липня 2019

|}

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 серпня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 серпня 2019

|}

Груповий етап

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 січня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 січня 2020

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок португальської ліги на soccerway 

2019–2020
2019 у футболі
2020 у футболі
2019 у португальському спорті
2020 у португальському спорті